Podia har flere betydninger:
 Podia – podia er flertal for podium.
 Podia (websted)